Park Pobedy (Moskou), een park in Moskou
Park Pobedy (Sint-Petersburg), een park in Sint-Petersburg
Park Pobedy (metrostation Moskou), een metrostation in Moskou
Park Pobedy (metrostation Sint-Petersburg), een metrostation in Sint-Petersburg